GSPC steht als Abkürzung für:
 Global Strategy for Plant Conservation, siehe Globale Strategie zum Schutz der Pflanzen
 Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat, siehe al-Qaida im Maghreb

Abkürzung